Флаг Буздя́кского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней синего цвета шириной 3/10 ширины полотнища и нижней красного цвета; в центре синей полосы восходящее солнце белого цвета с чередующимися широкими клиновидно выщербленными на концах и тонкими нитевидными лучами, в центре красной полосы — два сообращённых, стоящих с запрокинутыми головами журавля жёлтого цвета».

Обоснование символики 
С середины XV века на территории современного Буздякского района проживал башкирский род Канлы, символом которого являлся журавль. Поэтому в качестве символа осознания своих корней и уважения к историческому прошлому центральным элементом герба, и разработанного на его основе флага, района выбраны два журавля, в знак, что духовный опыт народа, приобретённый и умноженный веками, передан нам, нашему времени, нашим потомкам. Изысканная элегантная внешность, удивительно музыкальный голос, особое чувство собственного достоинства и благородства делают журавлей культовой фигурой. Его выносливость и красота, обязательное весеннее возвращение, выразительные брачные танцы всегда впечатляли людей. Весенние перелёты журавлей стали символом духовного и телесного возрождения. Журавль ассоциируется с долголетием. В то же время, два обращённых друг к другу в торжественном танце журавля олицетворяют продолжение жизни, а также стремление к совершенству. Устремлённые ввысь к восходящему сияющему солнцу клювы говорят о надежде и вере в будущее.

Золотой цвет журавлей — цвет спелых пшеничных зёрен символизирует плодородие, богатство, а также является геральдическим символом величия, прочности и великодушия.

Червлёный цвет является символом самоотверженного труда, силы, мужества и красоты.

Буздякский район расположен в бассейне притока реки Белой — Чермасана, символическое изображение которой с четырьмя питающими притоками Кидаш, Идэш, Киска-Елга, Кызыл-Елга передано в виде лазоревой полосы. Одновременно лазоревый цвет символизирует развитие, движение вперёд, надежду, мечту.

Восходящее солнце отражает стремление к совершенству и является геральдическим символом истины. Его серебряный (белый) цвет отображает открытость, дружелюбие, согласие и взаимопонимание проживающих в районе представителей более тридцати национальностей.

Примечания 

Флаг Буздякского района
Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением журавля